Miejscowości w USA:
 Kasota – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
Gminy w USA:
 Kasota (ang. Kasota Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur